La saya es una manifestación cultural expresada en música, danza, poesía y ritmo propio del pueblo afroamericano asentado en la meseta del Collao, uno de los lugares donde se establecieron los esclavos africanos en el Virreinato del Perú. Nació como un mestizaje del ritmo musical andino, la música criolla traída desde Europa y del ritmo propio de las etnias africanas.

La saya permanece como manifestación folklórica de los grupos poblacionales mestizos del área altiplánica compartida por Bolivia y Perú. Los eventos de mayor importancia de difusión y promoción de este y otros géneros similares corresponde a la Fiesta de la Candelaria, en Puno, y el Carnaval de Oruro en Bolivia.

Vestimenta

Vestuario femenino 
La saya presenta elementos de influencia africana así como peculiaridades sincréticas aimaras en la vestimenta de las mujeres, particularmente en la adopción de las blusas y una falda características de la chola.

Vestuario masculino 

Los varones llevan camisa blanca y pantalón arrollado bajo la rodilla y decoraciones doradas.

Confusión entre saya y caporal 
Los movimientos afroboliviano y afroperuano han expresado en diferentes oportunidades la diferencia entre la saya y la música que grupos folclóricos urbanos como Los Kjarkas han compuesto e interpretado para musicalizar el baile de los caporales, una de sus manifestaciones es parte de los estribillos de su canto.

Véase también 
 Folclore de Bolivia

Referencias

Enlaces externos 

 Saya afro-boliviana cochabambabolivia

Géneros y formas musicales de danza
Danzas de Perú
Danzas de Bolivia
Géneros de danza
Música Negra de Latinoamérica